Il giorno più lungo  (The Longest Day) – libro di Cornelius Ryan del 1959
 Il giorno più lungo (The Longest Day) – film del 1962
 The Longest Day – album dei The Del Fuegos del 1984